– japoński przedsiębiorca, syn założyciela koncernu Toyota Sakichiego Toyody.

Życiorys 
Kiichirō Toyoda urodził się 11 czerwca 1894 roku we wsi Yamaguchi (obecnie w granicach miasta Kosai) w prefekturze Shizuoka jako syn Sakichiego Toyody, wynalazcy automatycznego krosna tkackiego. W 1908 ukończył prefekturalną szkołę podstawową prefektury Aichi i rozpoczął naukę w szkole drugiego stopnia Meirin. Od 1914 roku uczył się w szkole średniej w Sendai, która specjalizowała się w inżynierii. Po ukończeniu szkoły w 1917 roku rozpoczął studia na Imperialnym Uniwersytecie Tokijskim.

W 1929 wyjechał do Stanów Zjednoczonych z misją handlową, jednak jego celem było zapoznanie się z amerykańskimi zakładami produkującymi samochody. W 1931 opracował prototyp własnego silnika spalinowego. We wrześniu 1933 zakłady Toyody uruchomiły dział samochodowy. W tym samym roku wyprodukowano pierwszy, sześciocylindrowy silnik o pojemności 3389 cm³, a w maju 1935 wyprodukowano pierwsze egzemplarze Toyoty A1. W 1936 Kiichirō Toyoda zmienił nazwę firmy na Toyota, a w 1937 powstała nowa spółka – Toyota Motor Company. Od tego czasu koncern skoncentrował się na produkcji samochodów.

Żonaty z Hatako, para miała syna Shoichiro Toyodę.

Zmarł 27 marca 1952 roku w Tokio.

Zobacz też 
 Henry Ford
 Taiichi Ōno

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy przedsiębiorcy
Motoryzacja
Toyota
Absolwenci Uniwersytetu Tokijskiego
Ludzie urodzeni w Yamaguchi
Urodzeni w 1894
Zmarli w 1952